

Geografia
Vere – fiume della Georgia
Verê – comune della microregione di Francisco Beltrão (Paraná, Brasile)

Persone
Aubrey de Vere, XX conte di Oxford (1627-1703) – militare inglese
Cecil De Vere (1845-1875) – scacchista scozzese naturalizzato inglese
Charles Vere Ferrers Townshend (1861-1924) – militare britannico
Diana de Vere, duchessa di St Albans (1679-1742) – nobildonna inglese
Edward de Vere (1550-1604) – poeta inglese
Elizabeth de Vere, contessa di Derby (1575-1627) – nobildonna inglese
Enrico du Chêne de Vère (1888-1976) – calciatore italiano di ruolo centrocampista
Fernando du Chêne de Vère (...–1943) – imprenditore e mecenate francese naturalizzato italiano
Frances de Vere, contessa di Surrey (1516-1577) – nobildonna inglese
Francis Vere (1560-18 agosto 1609)) – militare inglese
Henry de Vere, XVIII conte di Oxford (1593-1625) – avvocato e militare britannico
Herbert Vere Evatt (1894-1965) – avvocato e politico australiano
Horace Vere (1565-1635) – generale inglese
Hugh de Vere IV conte di Oxford (1210 circa–prima del 1263) – nobile britannico
Jane Hope-Vere, marchesa di Ely (1821-1890) – nobildonna inglese 
John de Vere, XIII conte di Oxford (1442-1513) – militare britannico
John de Vere, XV conte di Oxford (1482-1540) – militare britannico
John de Vere, XVI conte di Oxford (1516-1562) – nobile britannico
Henry De Vere Stacpoole (1863-1951) – scrittore irlandese
Matthew de Vere Drummond, conosciuto artisticamente come Matthew Vaughn (1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese
Robert de Vere, XIX conte di Oxford (1575-1632) – militare britannico
Robert de Vere, duca d'Irlanda (1362-1392) – cortigiano inglese
Susan de Vere, contessa di Pembroke e contessa di Montgomery (1587-1629) – nobildonna inglese
Vere Beauclerk, I Barone Vere (1699-1781) – politico e ammiraglio inglese

Altro
De Vere – famiglia nobile inglese
Eline Vere – romanzo di Louis Couperus del 1889
Vere – nome proprio di persona inglese maschile

Pagine correlate
Vera
Vero